Rácz János (1845–1897) református segédlelkész, rektor-tanító
 Rácz János (1917–1997) tanár, szakszervezeti vezető
 Rácz János (1919–2005) matematikus, tanár, tankönyvíró
 Rácz János (1929–1998) újságíró, lapszerkesztő
 Rácz János (1930–1990) történész
 Rácz János (1941–2023) kosárlabdázó, sportvezető
 Rácz János (1962) fuvolaművész
 Rácz János (1973) színművész
hasonló nevűek
 Rácz Kiss János (1919–1986) hegedűművész